Khūrmūj kan syfta på följande platser:

Iran 

 Khvormūj, kommunhuvudort, Bushehr, 
 Kūh-e Khowr Mūj, berg, Bushehr, 

Robotskapade Iranförgreningar